Алмейда може да се отнася за:
 Мануел Антониу ди Алмейда (1831 – 1861), бразилски писател
 Уго Алмейда (р. 1984), португалски футболист